Jeanne-Mathilde Herbelin (1818-1904), peintre française ;
 André Herbelin (1889-1966), militaire français et as de l'aviation.

Herbelin peut aussi désigner :
 Herbelin, entreprise d'horlogerie fondée en 1947 ;
 (4481) Herbelin, un astéroïde.